Herzfeld kan syfta på:

Personer
 Ernst Herzfeld (1879–1948), en tysk arkeolog, iranist och orientalist
 Guido Herzfeld (1851–1923), tysk skådespelare

Geografi

Tyskland 

 Herzfeld, Lippetal – ort i kommunen Lippetal, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Herzfeld, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,